Los  son una lista de los 1850 caracteres kanji considerados de uso general y propuesta por el gobierno japonés en 1946. Esta lista fue sustituida en 1981 por la de jōyō kanji, que tiene 1945 caracteres. Posteriormente, en 2010 se retiraron 5 de ellos y se añadieron 196 para configurar la lista actual de 2136 kanji de uso común.

Lista de los 1850 tōyō kanji 

Kanji
Pictogramas